Gasura es la conjunción de las palabras “Gas de basura”. Se utiliza como resultado gaseoso de la pirolisis dentro de un gasificador de flujo interno ascendente de basura o residuos secos, combustibles orgánicos y preferentemente carbonizados (por ejemplo: cáscaras, carozos, semillas, bellotas de roble, restos de poda, carbón vegetal).. El gasificador (con su flujo interno ascendente), que produce el Gasura, tiene sus ventajas y desventajas respecto de los gasogenos (con su flujo interno descendente) que produce el Gas de madera. Entre las ventajas del gasificador están la gran simplicidad con el bajo peso de su consturccion y la baja temperatura del Gasura producido por lo que no necesita enfriamiento para su posterior filtrado.

Características 
Es un gas combustible pues está formado básicamente por monóxido de carbono producto de la combustión incompleta de estos residuos.

Si en el núcleo de la combustión se agrega unas gotas de agua, ésta se disocia, por termólisis, en hidrógeno y oxígeno. 

En este último caso el “Gasura” estará formado por monóxido de carbono, hidrógeno y oxígeno, lo cual lo hace altamente combustible y capaz de alimentar un motor de combustión interna de ciclo Otto (a gasolina). Por ejemplo un moto-generador de electricidad, una motobomba de agua, un motor de un vehículo (este último caso se puede ver en el “Auto a basura”).

Aclaraciones 
No debe confundirse con el biogás, que también se obtiene de la materia orgánica, pero a través de la fermentación, y que está constituido principalmente por metano.

Véase también 

 Energía renovable
 Poder calorífico
 Combustible neutro en carbono
 Biocombustible
 Gas de esquisto
 Turba
 Lignito

Referencias

Bibliografía 

 Manual en formato PDF (Inglés y/o Español) de código abierto con la última versión de la guía para que un auto funcione a basura

Combustibles
Energías renovables